

Toponymie 
 Mauchenheim est une municipalité allemande.
 Mauchenheim est un village disparu du Bas-Rhin.

Patronymie 
 Anton-Reichard Freiherr von Mauchenheim genannt Bechtolsheim (1896-1961) est un General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.